Serfaty ist ein Name hebräischer Herkunft (), der in verschiedenen Varianten existiert: Sarfatti, Sarphati, Sarfaty, Zarfati, Serfaty. Er bedeutet "Franzose" (vergleiche Zarfatische Sprache).

Serfaty ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Serfaty (1926–2010), marokkanischer Dissident
 Christine Daure-Serfaty († 2014), französische Schriftstellerin und Menschenrechtlerin
 Sylvia Serfaty (* 1975), französische Mathematikerin

Siehe auch:
 Sarfatti
 Zarfati